ATC er en forkortelse med flere forskellige referencer:

 Automatic Train Control – et sikkerhedssystem for tog (ATC)
 Flyvekontroltjeneste – dansk for Air Traffic Control (ATC)
 Anatomical Therapeutic Chemical Classification System – på dansk: Anatomisk terapeutisk kemisk (ATC) klassifikation.
 A Touch of Class – tysk popgruppe.